Sam Cookson est un nom pouvant désigner:

 (1896-?), joueur de football anglais
 (1891-?), joueur de football gallois

Voir aussi

Cookson, Sam